Коми може да се отнася за:
 Коми, република в състава на Русия
 Коми (народ), етническа група в Русия
 Коми (език) или Коми езици група уралски езици/диалекти